Ludwig von Köchel (1800-1877) – pisarz, kompozytor, botanik i wydawca austriacki, autor katalogu dzieł Mozarta
 Köchelverzeichnis – katalog dzieł W.A. Mozarta

Zobacz też 
 Kochel